Oberes Rheintal bezeichnet:
 den oberen Teil des St. Galler Rheintals im Schweizer Kanton St. Gallen
 den oberen Teil des Vorarlberger Rheintals im benachbarten österreichischen Bundesland Vorarlberg
Siehe auch:
 Landbus Oberes Rheintal
 Oberrheintal